Voici la liste des planètes mineures numérotées de 387001 à 388000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 387001 à 388000

387001-387100

387101-387200

387201-387300

387301-387400

387401-387500

387501-387600

387601-387700

387701-387800

387801-387900

387901-388000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000